Nisís Strongíli kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Nisís Strongíli (ö i Grekland), Grekiska fastlandet, Nomós Evvoías, 
 Nisída Strongýli, ö, Sydegeiska öarna, Kykladerna, 
 Nisída Strongyló (ö i Grekland, Sydegeiska öarna), Kykladerna, 

Robotskapade Greklandförgreningar